Slovo proton může mít více významů:
 Proton – subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem 
 Proton (automobilka) – značka automobilu
 Proton (nosná raketa) – sovětská (ruská) nosná raketa
 Proton (dvoustupňová nosná raketa) – prototypová verze Protonu
 Proton (družice) – řada sovětských družic
 Proton (software) – vrstva kompatibility pro spouštění počítačových her z Windows na Linuxu